Tross oder Troß steht für:
 Tross, die rückwärtigen Teile einer Militäreinheit, die Unterstützungsaufgaben insbesondere im Versorgungs- und Transportbereich übernahmen

 Troß (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Troß ist der Familienname von:
 Karl Ludwig Philipp Troß (1795–1864), deutscher Philologe und Historiker

Siehe auch:
 Trossschiff
 Tross (Begriffsklärung)
 Tros (Begriffsklärung)